Паласьос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Паласьос, Альфредо (1880—1965) — аргентинский социалистический политический и общественный деятель.
 Паласьос, Антонио (род. 1952) — венесуэльский шахматист, международный мастер (1978).
 Паласьос, Эрнесто (1943—2000) — испанский шахматист.
 Паласьос, Эфраин (род. 1969) — перуанский шахматист.
 Асин-Паласьос, Мигель (1871—1944) — испанский арабист, священник.

См. также